Fasch est un patronyme porté par : 

 Johann Friedrich Fasch (1688-1758) : compositeur allemand
 Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800) : compositeur allemand

Homonymie de patronyme